Artur Schnabel (Lipnik, Polònia austríaca, 1882 - Morschach, Suïssa, 1951), pianista i compositor nacionalitzat nord-americà 
 Carles Schnabel Gimeno, biòleg i divulgador d'astronomia català
 Julian Schnabel 
 Karl Ulrich Schnabel
 Joseph Ignaz Schnabel (Naumburg am Queis, Baixa Silèsia, 1767 - Wroclaw, 1831), compositor polonès de cultura alemanya 
 Vagó schnabel Tipus de vagó de càrrega ferroviari especialitzat